August Eustachiewicz (1861-1919), inżynier
 Barbara Eustachiewicz (1938-), gimnastyczka
 Kazimierz Eustachiewicz (1893-1962), polityk
 Lesław Eustachiewicz (1913-1998), literat